Листик

 Уменьшительно-ласкательное название листа
 Листик — персонаж книги «Незнайка в Солнечном городе»